Avšalom () může být:

 Avšalom (jméno) – židovské jméno
 Avšalom (Izrael) – vesnice v jižním Izraeli
 Avšalom (Sinaj) – zaniklá izraelská osada na Sinajském poloostrově

Související články 

 Jad Avšalom
 Avšalomova jeskyně